Le tournoi de tennis d'Auckland 2012 se tient du 9 au .

Faits marquants 
 Le tenant du titre et  mondial David Ferrer participe au tournoi.
 L'Espagnol David Ferrer remporte le tournoi en simple face à Olivier Rochus en finale. Il s'impose pour la troisième fois après ses titres en 2007 et 2011 et empoche ainsi son  ATP.
 En double, Oliver Marach et Alexander Peya s'imposent face à František Čermák et Filip Polášek.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi 
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Auckland
ATP 2012
Sport en Nouvelle-Zélande en 2012
Tennis en janvier 2012